Simoniemi är en udde i Finland.   Den ligger i landskapet Lappland, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Havet är nära Simoniemi åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Simoniemi. Runt Simoniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Simo,  km öster om Simoniemi. I omgivningarna runt Simoniemi växer huvudsakligen  

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Lappland, Finland
Kontrollbehov inkommande wikilänkar